Der er flere regenter med navnet Georg 2. Se:

 Georg 2. (1454-1509) – fyrste af Anhalt-Dessau 1474-1509.
 Georg 2. (1605-1661) – landgreve af Hessen-Darmstadt 1626-1661.
 Georg 2. Rákóczi (1621-1660) – fyrste af Transsylvanien 1648-1660.
 Georg 2. (1683-1760) – konge af Storbritannien og Irland 1727-1760.
 Georg 2. (1890-1947) – konge af Grækenland 1922-1924 og 1935-1947.